Canton de Vernon peut désigner:

 Canton de Vernon, circonscription électorale française du département de l'Eure en région Normandie ;
 Canton de Vernon-Nord, ancienne division administrative française située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie;
 Canton de Vernon-Sud, ancienne division administrative française située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie;